Centauro – z włoskiego: centaur
 Grupa Literacka Centauro

Wojskowość 
 B1 Centauro – kołowy niszczyciel czołgów
 Fiat G.55 Centauro – samolot myśliwski
 Fregaty typu Centauro
 131 Dywizja Pancerna „Centauro”
 136 Dywizja Pancerna „Centauro II”